Srnka má více významů:
 srnec obecný –  samice hojně rozšířeného sudokopytníka z čeledi jelenovití

Příjmení
 Jiří Srnka (1907–1982) – český hudební skladatel
 Miroslav Srnka (* 1975) – český hudební skladatel a muzikolog
 Oskar Srnka (1884–1966) – český elektrotechnik, univerzitní pedagog a rektor Německé technické univerzity v Brně

Související články 
 Srna (rozcestník)
 Srnec
 Srnkov (přítok Jezernice)

Rozcestníky - příjmení